Sortemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sortemose (Blovstrød Sogn) – en bebyggelse i Blovstrød Sogn
 Sortemose (Ganløse Sogn) – en bebyggelse i Ganløse Sogn
 Sortemose (Hjortshøj Sogn) – en bebyggelse i Hjortshøj Sogn
 Sortemose (Løjtofte Sogn) – en bebyggelse i Løjtofte Sogn
 Sortemose (Naur Sogn) – et areal i Naur Sogn
 Sortemose (Lindehøj Sogn) – et areal i Lindehøj Sogn